Peseta (Plural  Pesetas,  Peseten) ist 

 der Name folgender Währungen:

 Andorranische Peseta siehe Pesseta. Als Buchungseinheit existierte bis zur Einführung des Euro auch die Andorranische Peseta mit dem ISO-4217-Code ADP.
 Äquatorialguinea-Peseta, 1969–1975 in Äquatorialguinea
 Katalanische Peseta, Währungseinheit zu vier spanischen Reales, bis 1850 in Katalonien in Gebrauch
 Peruanische Peseta, Währungseinheit in Peru zwischen 1880 und 1882
 Saharaui-Peseta, nominell seit 1975 in dem von der Polisario kontrollierten Teil der Westsahara
 Spanische Peseta, bis 2002 in Spanien und Andorra gesetzliches Zahlungsmittel

 das Akronym des EU-Forschungsprogramms PESETA 

Siehe auch:
 Pesata
 Pesseta